Mascotte –  persona o un animale che, secondo un determinato gruppo di individui, dovrebbe portare fortuna
 Mascotte – città della Florida (Stati Uniti d'America)
 Mascotte –  film del 1920 diretto da Felix Basch
Mascotte – film del 1930 diretto da Aleksander Ford